Hydrophilus kan syfta på:

 Hydrophilus (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Hydrophilus (växter) – ett släkte av växter